Оимбра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Верин. Занимает площадь 71,9 км². Население 2032 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página sobre Oímbra
 Información sobre Oímbra

Муниципалитеты Оренсе